Wiktor Agejew ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Iwanowitsch Agejew (1936–2023), sowjetischer Wasserballspieler
 Wiktor Petrowitsch Agejew (* 1941), sowjetischer Boxer